Obimpeh ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Antwi Obimpeh (* 1944), ghanaischer Architekt
 Stephen Obimpeh (* 1941), ghanaischer Politiker und ehemaliger Offizier der Ghana-Marine